Strode ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse Burr Strode (1845–1924), US-amerikanischer Politiker
 Woody Strode (1914–1994), US-amerikanischer Zehnkämpfer und Schauspieler
 Blake Strode (* 1987), US-amerikanischer Tennisspieler
 Haley Strode (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin